Семенюк — українське прізвище. Походить від імені Семен.

 Семенюк Анатолій Володимирович (1944) — український літератор, член Національної спілки журналістів.
 Семенюк Анатолій Іванович (1949) — український садівник, заслужений працівник сільського господарства України.
 Семенюк Андрій Семенович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Василь (Семенюк) (1949) — Архієпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ.
 Семенюк Валентин Васильович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Семенюк Василь Іванович (1957) — український художник.
 Семенюк Вілен Миронович (1936) — український енергетик
 Семенюк Віталій Григорович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Семенюк Григорій Фокович ( 1947) — український філолог, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 Семенюк Едуард Павлович (1935) — український сучасний філософ, доктор філософських наук, професор.
 Семенюк Іван (1867—1950) — український різьбяр,
 Семенюк Любов Адамівна (1959) — українська пауерліфтерка,
 Семенюк Лідія Луківна (1918) — українська архітекторка,
 Семенюк Марія Василівна (* 1984) — українська самбістка і дзюдоїстка, чемпіонка України з дзюдо, призерка літньої Універсіади-2003, чемпіонка і призерка чемпіонатів Європи та світу з самбо.
 Семенюк Микола Іванович (1973—2019) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Семенюк Микола Павлович (1949) — український поет,
 Семенюк Микола Степанович (1982) — український краєзнавець, педагог
 Семенюк Никон Юхимович (1918/1919—1945) — український військовик, курінний УПА.
 Семенюк Олег Анатолійович (1964) — український мовознавець,
 Семенюк Олександр (?–2013) — головний художник Івано-Франківського академічного облмуздрамтеатру імені Івана Франка,
 Семенюк Олександр Ігорович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Семенюк Олексій Миколайович(9.03.1985—5.03.2022) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Семенюк Осип (1883—1937) — український громадський та військовий діяч,
 Семенюк Світлана Іванівна — заслужений вчитель України.
 Семенюк Святослав Михайлович (1948)  — український історик
 Семенюк Сергій Володимирович (1991) — український футболіст, захисник та півзахисник.
 Степан Семенюк (1920) — член Організації українських націоналістів, військовик Української повстанської армії.
 Семенюк-Брунський Михайло Валерійович (1986) — український співак,
 Семенюк-Самсоненко Валентина Петрівна (1957) — український політик.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -юк